

Sigle 
 Florida Championship Wrestling – ex federazione di wrestling statunitense
Freestyle Championship Wrestling – federazione di wrestling olandese
 Frontier Championship Wrestling – federazione di wrestling italiana
 Fussballclub Winterthur – società calcistica svizzera, nota anche come FC Winterthur

Informatica 
 FCW – estensione file di FastCAD e Campaign Cartographer